Steve Allen (1921-2000) – amerykański aktor komediowy, kompozytor, scenarzysta, gospodarz telewizyjnych programów talk-show
 Steve Allen (ur. 1973) – australijski windsurfer
 Steve Allen – brytyjski kierowca wyścigowy